Партизани е село в Североизточна България. То се намира в община Дългопол, Варненска област. Образувано е след обединението на селата Ганчево и Преджа. Последна спирка преди гара Комунари, на 3 – 4 минути от нея, разположена по жп линията Шумен – Комунари.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Редовни събития 
Втория петък и събота на месец юни – възпоменателен митинг (панаир).

Личности 
 Родени
 Иван Ненков (р. 1961), поет
 Исмаил Абилов (р. 1951), олимпийски шампион по свободна борба.

Източници 

Села в област Варна
Населени места в община Дългопол